Wales, een landsdeel van het Verenigd Koninkrijk
 Nieuw-Zuid-Wales, een deelstaat  in Australië

Plaatsnamen
 een plaats in Engeland:
 Wales (South Yorkshire) in South Yorkshire
 diverse plaatsen in de VS:
Wales (Alaska) in Alaska
Wales (Maine) in Maine
Wales (Massachusetts) in Massachusetts
Wales (Michigan) in Michigan
Wales (New York) in New York
Wales (North Dakota) in North Dakota
North Wales in Pennsylvania
Wales (Utah) in Utah
Wales (Wisconsin) in Wisconsin

Personen 

 Charlotte van Wales, Britse prinses, 3e in lijn van de Britse troonopvolging
 George van Wales, Britse prins, 2e in lijn van de Britse troonopvolging
 Jimmy Wales, medeoprichter van Wikipedia

 Louis van Wales, Britse prins, 4e in lijn van de Britse troonopvolging
 William, prins van Wales, kroonprins van het Verenigd Koninkrijk

Zie ook
Welsh (taal); de taal in Wales
De Welsh (volk); een bevolkingsgroep die voornamelijk in Wales leeft